ТОЗ — многозначная аббревиатура:
 ТОЗ — тепло-огнезащитный
 ТОЗ — территориальный орган здравоохранения
 ТОЗ — «Тихоокеанская звезда», газета, Хабаровский край
 ТОЗ либо ТСОЗ — товарищество по совместной обработке земли
 ТОЗ — торгово-офисное здание
 ТОЗ — Тульский оружейный завод и его изделия:
 ТОЗ-8 — однозарядная малокалиберная спортивная винтовка 
 ТОЗ-12 — однозарядная малокалиберная спортивная винтовка 
 ТОЗ-16 — охотничий однозарядный малокалиберный карабин.
 ТОЗ-17 — малокалиберная винтовка.
 ТОЗ-37 М (более известен как МСП «Гроза») — малогабаритный специальный пистолет разработанный ЦНИИточмаш.
 ТОЗ-БМ — внешнекурковое двуствольное ружье с горизонтальным расположением стволов.
 ТОЗ-34 — двухствольное охотничье ружьё лёгкого типа с низкой посадкой стволов, предназначенное для промысловой и любительской охоты.
 ТОЗ-52 «Лань» — малокалиберный охотничий карабин разработки Тульского оружейного завода.
 ТОЗ-54 — советское двуствольное курковое ружьё.
 ТОЗ-61 — однозарядная произвольная винтовка (малокалиберная).
 ТОЗ-78 — малокалиберная винтовка.
 ТОЗ-87 — советское самозарядное гладкоствольное ружьё.
 ТОЗ-94 - помповое многозарядное ружьё 12 калибра.
 ТОЗ-101 — газовый револьвер для гражданского рынка.
 ТОЗ-106 (МЦ 20-04) — охотничье одноствольное гладкоствольное ружьё.
 ТОЗ-123 — гладкоствольное ружьё, модификация КС-23.
 ТОЗ — футбольный клуб

См. также 
 
 СТОЗ — санитарно-техническое оборудование зданий
  — аббревиатура латиницей

Примечания